Hydrolycus tatauaia és una espècie de peix de la família dels cinodòntids i de l'ordre dels caraciformes.

Morfologia 
 Els mascles poden assolir 45,5 cm de longitud total.

Hàbitat 
És un peix d'aigua dolça i de clima tropical.

Distribució geogràfica 
Es troba a Sud-amèrica: conques dels rius Amazones i Orinoco, i rius de Guaiana.

Referències

Bibliografia 
 . Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu Nacional d'Història Natural (en anglès). Smithsonian Institution, 2001.
 
 
 Géry, J., 1977. Characoids of the world. T.F.H. Publications, Inc., Nova Jersey, Estats Units. 672 p.
 
 Nelson, J.S. 2006: Fishes of the world. Quarta edició. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Nova Jersey, Estats Units. 601 p.
 Toledo-Piza, M., 2000. The neotropical fish subfamily Cynodontinae (Teleostei: Ostariophysi: Characiformes): a phylogenetic study and a revision of Cynodon and Rhaphiodon. Am. Mus. Novit. 3286:1-88.

Enllaços externs 

 AQUATAB

Cinodòntids